Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH — немецкий производитель седельных полуприцепов и прицепов, который в 2004 году стал вторым по величине в Европе. Входит в холдинг Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG. Штаб-квартира компании находится в городе Верльте.

История компании 
История компании начиналась в 1906 году, когда Bernard Krone основал в городе Шпелле кузницу. В первые годы после Второй мировой войны значительно увеличились продажи сельскохозяйственной техники, что позволило процветать делу Бернарда Кроне.

В 1948 был построен первый завод. В 1963 году была построена вторая фабрика в городе Верльте. В 1971 начато производство полуприцепов на заводе в Верльте. В 1970 к Бернарду Кроне (внук основателя Бернарда Кроне) перешло управление правления компанией. Примерно в то же время в Германии произошёл активный рост рынка коммерческих автомобилей и Бернар принял решение о необходимости развития новых отраслей. В 1971 году был выполнен первый заказ от Kässbohrer на производство трёхосного прицепа.

Чтобы выделяться среди производителей у Бернара Кроне возникла идея наносить логотип «KRONE» на заднюю часть прицепов и полуприцепов. В нижней задней части полуприцепа, после завершения всех работ, прикреплялся противоподкатный брус, на который наносился логотип.

В 1973 году впервые применён специальный пол в полуприцепах, позволяющий безопасно перевозить металлические катушки. В 1990 году Krone, первыми создали серийный полуприцеп мегаформата (более 100 куб.м.). В 2001 — в Дании открыто отделение Krone-Wabash A/S, специализирующееся на производстве полуприцепов-рефрижераторов. В 2008 Krone придумали концепцию Eco Liner — экономия топлива за счёт улучшения аэродинамических качеств.

В 2012 совместно с Doğuş Otomotiv открыт первый завод Krone за пределами Германии — в турецком городе Тире.

Развитие компании 
Fahrzeugwerk Krone имеет 26 филиалов в Германии и представительства в 35 странах Европы, а также Азии (Туркменистане, Казахстане), постепенно происходит освоение рынков Африки, Южной Америки и США. Производство ведётся в трех городах Германии (Верльте, Любтен и Херцлаке), а также в Турции (Тире). Всего на производстве задействовано свыше 1000 сотрудников. На сегодняшний день мощность заводов позволяет производить до 35000 полуприцепов и прицепов и шасси, из которых 3000 — авторефрижераторы. На 2013 год этот показатель является вторым на рынке Европы.

Используемые технологии и будущие планы

Используемые технологии 
Krone использует передовые запатентованные технологии, максимально облегчающие крепление груза, процесс его погрузки и перевозки. Среди основных используемых технологий, можно выделить:
 Система крепления груза Multi Safe, позволяющая быстро надежно закреплять практически любой груз.
 Система стабилизации и помощи в маневрировании DWC (Dynamic Wheel Base Control)
 Собственные оси Krone

Будущие планы 
Krone были представлены несколько систем, которые, по мнению специалистов компании, значительно повлияют на рынок грузоперевозок.

Первая система — Euro Combi, представляющая модульную концепцию сцепного автопоезда имеющего длину 25,25 м и вместимость 150 м3, позволяющую эффективно и экологично осуществлять грузовые перевозки. Данная система успешно проходит испытания в Нидерландах и Финляндии и имеет множество положительных отзывов. За счёт специально разработанной активного подкатного шарниросочлененного полуприцепа данный автопоезд с легкостью вписывается в допустимую ширину полосы кругового движения транспортного средства (BO-Kraftkreis).

Вторая система — Aero Liner, разработанный совместно с MAN проект обтекаемого транспортного средства, с максимальными экономичностью и экологичностью.

Ссылки

Примечания 

Производители прицепной техники
Машиностроительные компании Германии